Kolditz ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Kolditz (1922–1982), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Hans Kolditz (1923–1996), deutscher Komponist und Dirigent
 Lothar Kolditz (* 1929), deutscher Chemiker
 Maximilian Kolditz (* 1991), deutscher Handballspieler
 Stefan Kolditz (* 1956), deutscher Schriftsteller, Drehbuch- und Bühnenautor
 Thomas A. Kolditz (* 1956), US-amerikanischer Brigadegeneral, Hochschullehrer, Autor und Unternehmensberater
 Werner Kolditz (1925–2004), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Colditz (Begriffsklärung)
 Koltitz
 Choltitz